Capizucchi ist der Name einer römischen Adelsfamilie. Namensträger waren folgende Personen:

 Gianantonio Capizucchi (1515–1569), Kardinal
 Paolo Capizucchi (1479–1539), Kanonist und Dekan der Sacra Rota Romana, Bischof von Nicastro, Onkel von Gianantonio
 Raimondo Capizucchi (1616–1691), Dominikaner und Kardinal